Název Jeřice má více významů:
 Jeřice – obec v okrese Jičín
 Jeřice (zámek) – zámeček v této obci
 Jeřice (řeka) – přítok Lužické Nisy